Појам Вилијам I може да се односи на:

 Вилијам I Аквитански, војвода Аквитаније и гроф Поатјеа
 Вилијам I, гроф Женеве, 
 Вилијам I, гроф Провансе, 
 Вилијам I од Бургундије, 
 Вилијам I Нормандијски, војвода Нормандије
 Вилијам I Освајач, нормански војвода и енглески краљ
 Вилијам I Булоњски
 Вилијам I Лав, краљ Шкотске
 Вилијам I, гроф Холандије, краљ Немачке и гроф Холандије
 Вилијам I Сицилијански, краљ Сицилије од 1154. до 1166
 Вилем I Орански, краљ Холандије
 Вилем I од Холандије, краљ Холандије
 Вилхелм I Немачки, цар Немачке и краљ Пруске